Alkoholizm
 Libacja alkoholowa
 Pijaństwo – satyra Ignacego Krasickiego